Barcelos kan syfta på:

Brasilien 

 Barcelos (kommun i Brasilien, Amazonas, lat -0,39, long -63,54), 
 Barcelos (ort), Amazonas, 
 Barcelos Airport, flygplats, Amazonas,

Portugal 

 Barcelos, ort och kommun, Braga,